Mariano Procópio Ferreira Lage - engenheiro e político brasileiro
Mariano Procópio (bairro) - bairro de Juiz de Fora
Museu Mariano Procópio - museu fundado em 1915 em Juiz de Fora

Mariano Procópio